Budimir Vujačić – ex calciatore jugoslavo
 Darko Vujačić – ex cestista e allenatore di pallacanestro montenegrino
 Igor Vujačić – calciatore montenegrino
 Jadran Vujačić – ex cestista montenegrino
 Petar Vujačić – cestista sloveno
 Saša Vujačić – cestista sloveno